Охитос има више значења:

 Охитос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охитос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Охитос (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику